Preußen Altenessen steht für:

 SC Preußen Altenessen, Arbeitersportverein (bis 1933)
 BV Preußen Altenessen, Fusion von BV Altenessen 06 und Preußen Essen (1933/1934), siehe Preußen Essen #Geschichte